En Pologne, Marcinów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marcinów, un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Marcinów, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Marcinów, un village du powiat de Kutno,
 Marcinów, un village du powiat de Pajęczno,
 Marcinów, un village du powiat de Poddębice.

dans la voïvodie de Lublin
 Marcinów, un village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Marcinów, un village du powiat de Żagań,
 Marcinów, un village du powiat de Żary.